Panino (Panini) er en italiensk sandwich formet af et aflangt ciabattabrød.

Sandwich
Mad fra Italien